Стефан е мъжко име. Името идва от старогръцкото Στέφανος („венец“, „корона“).

Към края на 2009 година Стефан е осмото по разпространеност мъжко име в България, носено от около 81 000 души (2,22% от мъжете). То е и тринадесетото най-често използвано мъжко име за родените през 2007 – 2009 година (1,15%).

Диалектна форма на Стефан е Стефо.

Владетели 
 Стефан, гръцкото име на цар Самуил, което той по обясними причини не употребява
 Стефан (Армения)
 Иван Стефан
 Stephen of England
 Стефан I (Унгария)
 Стефан II (Унгария)
 Стефан III (Унгария)
 Стефан IV (Унгария)
 Стефан V (Унгария)
 Стефан III (Молдава)
 Стефан Урош I – сръбски крал
 Стефан Урош II – сръбски крал и български светец, известен като Стефан II Милутин, и като Бански крал
 Стефан Урош III – сръбски крал, известен като Стефан Дечански, и като Дечански крал
 Стефан Урош IV – сръбски крал и цар, известен сред българите като Стефан Душан, а сред сърбите като Стефан Силни.
 Стефан Урош V – цар и племенник на Иван Алексадър
 Стефан Владислав I
 Стефан Владислав II
 Стефан Неманя
 Стефан Първовенчани
 Стефан Радослав
 Стефан Владислав
 Стефан Лазаревич
 Stefano de Renniko
 Stjepan Držislav – владетел на Хърватия

Религиозни водачи 
 Свети Стефан – раннохристиянски светец
 Стефан I (екзарх) – български екзарх
 Стефан I (патриарх) – константинополски патриарх
 Стефан II (патриарх) – константинополски патриарх
 папа Стефан I
 папа Стефан II – умира 3 дни след като е избран за папа
 папа Стефан III – папа в периода 752 – 757; понякога е споменаван като Стефан II, поради това, че предишния папа Стефан, умира преди да е ръкоположен
 папа Стефан IV – папа в периода 768 – 772; понякога е споменаван като Стефан III, поради това, че папа Стефан II, умира преди да е ръкоположен
 папа Стефан V – понякога е споменаван като Стефан IV, поради това, че папа Стефан II, умира преди да е ръкоположен
 папа Стефан VI – папа в периода 885 – 892; понякога е споменаван като Стефан V, поради това, че папа Стефан II, умира преди да е ръкоположен
 папа Стефан VII – понякога е споменаван като Стефан VI, поради това, че папа Стефан II, умира преди да е ръкоположен
 папа Стефан VIII – понякога е споменаван като Стефан VII, поради това, че папа Стефан II, умира преди да е ръкоположен
 папа Стефан IX – понякога е споменаван като Стефан VIII, поради това, че папа Стефан II, умира преди да е ръкоположен

Източници